Мишел Лин Монахан () е американска актриса, родена на 23 март 1976 г.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 

Американски актриси
Модели от САЩ
Германци в САЩ
Американци от ирландски произход
Айовци